Иваническое — село в Аларском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Административный центр муниципального образования «Иваническ».

География 
Расположено в 45 км к юго-западу от районного центра — посёлка Кутулик.

Состоит из 12 улиц:
 Больничная
 Боровиковская
 Дружбы народов
 Ереванская
 Зелёная
 Комсомольская
 Молодёжная
 Падская
 Солнечная
 Степная
 Центральная
 Юбилейная

Природа 
На территории села растёт аллея, высаженная в 1986 году в память о жертвах и участниках Великой Отечественной войны. Там обитают белки. В окрестностях населённого пункта живут зайцы, лисы, по словам местных жителей, также рыси.

Происхождение названия 
Название села происходит от имени Иван (предположительно, так звали землеустроителя, определившего местоположение будущего населённого пункта) либо от фамилии Иваничев.

История 
Населённый пункт основан в начале XX века переселенцами из Харьковской губернии (ныне Харьковская область, Украина). Рассказывают, что в первую очередь мужчины разожгли общий большой костер, пламя которого стало символом того, что жизнь здесь начинается по-новому. 2 года спустя в селе была открыта школа.

Экономика 
Большинство жителей села работают в колхозе.

Инфраструктура 
В селе функционируют школа, детский сад, дом культуры, вошедший в областную программу «50 модульных домов культуры — Приангарью».

В начале 2010-х по инициативе местных жителей была построена церковь.

В Иваническом располагается больница, которая обслуживает население также муниципального образования «Аляты». В больнице насчитывается стационар на 17 мест, лаборатория, детское отделение, в здании функционирует лифт.

Население

Примечания 

Населённые пункты Аларского района